Kwalifikacje do podnoszenia ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich rozpoczęły się w sierpniu 2014 roku.

Zasady kwalifikacji 
Każdy kraj może wystawić maksymalnie 10 zawodników - 6 mężczyzn i 4 kobiety. Głównym sposobem kwalifikacji są mistrzostwa świata. Wyniki poszczególnych reprezentacji na mistrzostwach świata 2014 i 2015 sumuje się, a następnie tworzy specjalną tabelę od której zależy liczba zakwalifikowanych zawodników:

Mężczyźni:
Miejsca 1-6 - 6 zawodników
Miejsca 7-12 - 5 zawodników
Miejsca 13-18 - 4 zawodników
Miejsca 19-24 - 3 zawodników
Kobiety:
Miejsca 1-9 - 4 zawodniczki
Miejsca 10-16 - 3 zawodniczki
Miejsca 17-21 - 2 zawodniczki
Jeśli dany kraj miał więcej niż 6 reprezentantów i 4 reprezentantki to w tabeli uwzględnia się tylko 6 (dla mężczyzn) lub 4 (dla kobiet) najlepsze wyniki.
Oprócz tego przeprowadzone będą osobne kwalifikacje dla każdego kontynentu. Kwalifikacje z nich mogą uzyskać tylko kraje, które nie zakwalifikowały się przez mistrzostwa świata.

Ze startu wykluczono zawodników, którzy w przeszłości byli podejrzani o stosowanie dopingu. Tym samym liczba reprezentantów poszczególnych państw została zmniejszona:
 ,  - straciły po 1 miejscu w rywalizacji mężczyzn
  - stracił 1 miejsce w rywalizacji kobiet
  - straciła 2 miejsca w rywalizacji mężczyzn
 , , ,  - straciły po 1 miejscu w rywalizacji mężczyzn i kobiet

29 lipca 2016 Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów wykluczyła reprezentację Rosji w związku z wykryciem procederu dopingowego w tym kraju. Miejsca wykluczonych zawodników zajęły następujące państwa:
 kobiety (po 1 miejscu) - , , 
 mężczyźni (po 1 miejscu) - , , , ,

Kwalifikacje

Mężczyźni

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy 
Po jednym miejscu otrzymają państwa z miejsc 1-7.

Mistrzostwa Azji 
Po jednym miejscu otrzymają państwa z miejsc 1-7.

Mistrzostwa Afryki 
Po jednym miejscu otrzymają państwa z miejsc 1-5.

Mistrzostwa Oceanii 
Po jednym miejscu otrzymają państwa z miejsc 1-5.

Mistrzostwa panamerykańskie 
Po jednym miejscu otrzymają państwa z miejsc 1-7.

Kwalifikacje indywidualne

Zaproszenia

Relokacje

Kobiety

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy 
Po jednym miejscu otrzymają państwa z miejsc 1-6.

Mistrzostwa Azji 
Po jednym miejscu otrzymają państwa z miejsc 1-6.

Mistrzostwa Afryki 
Po jednym miejscu otrzymają państwa z miejsc 1-4.

Mistrzostwa Oceanii 
Po jednym miejscu otrzymają państwa z miejsc 1-4.

Mistrzostwa panamerykańskie 
Po jednym miejscu otrzymają państwa z miejsc 1-4.

Kwalifikacje indywidualne

Zaproszenia

Relokacje

Przypisy 

Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
2014 w sporcie
2015 w sporcie